Zestawienia najwyższych budynków na świecie według różnych kryteriów.

Definicja wieżowca 
Wieżowiec to stosunkowo wysoki nadziemny budynek wolno stojący posiadający fundamenty i dach, w którym przynajmniej 50 procent jego wysokości jest wykorzystana na piętra użytkowe. To kryterium odróżnia drapacze chmur od różnego rodzaju wolno stojących wież telewizyjnych (w których piętra użytkowe to jedynie galerie widokowe i restauracje) i kominów (pojęcie piętra tu nie występuje).

Pomiar wysokości budynków 

Do roku 1996 wysokość budynków była mierzona do strukturalnego wierzchołka, czyli do najwyżej położonej integralnej części wieżowca. Do tej wysokości wliczały się iglice, natomiast nie uwzględniano masztów i anten, które można łatwo zdemontować lub podwyższyć. W związku z budową Petronas Towers i sporem o miano najwyższego budynku z Sears Tower, Council on Tall Buildings and Urban Habitat stworzyła kryteria pomiarów wysokości budynków:

1. Wysokość do strukturalnego (architektonicznego) wierzchołka: ta kategoria była jedyną, która istniała do 1996 roku. Uznawana jest za główne kryterium oceny wysokości drapaczy chmur. Wysokość wieżowca mierzona jest do iglicy lub dachu (w przypadku braku iglicy), gdyż wysokość iglicy rzadziej jest zmieniana niż wysokość masztów, anten czy flag na szczytach budynków, które nie są brane pod uwagę w tym zestawieniu.

2. Wysokość do dachu.

3. Wysokość do najwyższego punktu (wysokość całkowita): do wysokości budynku wliczane są anteny, maszty i inne konstrukcje umieszczane na szczycie wieżowca.

4. Wysokość do najwyżej położonego piętra, które służy nie tylko obsłudze technicznej.

Wysokość do strukturalnego wierzchołka 
Zestawienie najwyższych budynków (mających co najmniej 250 m) według wysokości do ich strukturalnego wierzchołka.
{| class="wikitable sortable"
|-
|<center>

Wysokość do dachu 
Zestawienie 10 najwyższych budynków według wysokości do ich dachów.

Wysokość całkowita 
Zestawienie 102 najwyższych budynków według ich wysokości całkowitej.

Wysokość do najwyżej położonego piętra 
Zestawienie 10 najwyższych budynków według wysokości do ich najwyżej położonego piętra.

Chronologicznie najwyższe budynki

Zobacz też 
 lista najwyższych wolno stojących obiektów budowlanych
 lista najwyższych wież
 lista najwyższych kominów
 lista najwyższych budynków w Europie
 lista najwyższych budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 lista najwyższych budynków w Polsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 SkyscraperCity

Wieżowce